Le prince Nicolas de Liechtenstein, comte de Rietberg (né le ), à Grabs (Suisse), est le quatrième et dernier enfant du prince héréditaire Alois de Liechtenstein et Sophie von Wittelsbach.

Le prince Nicolas de Liechtenstein, étudie à ESADE business school à Sant Cugat del Vallès, en Espagne. Il effectue un bachelor en business administration depuis septembre 2020.

Biographie
Nikolaus (ou Nicolas) Sebastian Alexander Maria von und zu Liechtenstein fait partie d'une fratrie de quatre enfants portant la qualification d'altesse sérénissime :
 le prince Joseph Wenzel Maximilian Maria (né à Londres le ) ;
 la princesse Marie Caroline Elisabeth Immaculata (née à Grabs le ) ;
 le prince Georg Antonius Constantin Maria (né à Grabs le ).

De par les droits ancestraux dont bénéficie sa mère, la princesse Sophie de Wittelsbach, il est l'héritier en quatrième place dans l'ordre de succession jacobite au trône d'Angleterre et d'Ecosse.

Titulature
 depuis le  : Son Altesse Sérénissime le prince Nicolas de et à Liechtenstein, comte de Rietberg

Article connexe
 Famille princière liechtensteinoise

Notes et références

Bibliographie 
 

Maison de Liechtenstein
Naissance à Grabs
Naissance en décembre 2000